Millenium steht für:

 eine Falschschreibung des Wortes Millennium
 Millenium (US-Band), eine US-amerikanische Band des Gitarristen Ralph Santolla
 Millenium (polnische Band), eine polnische Progressive-Rock-Band
 Millenium (E-Sport-Team), eine französische E-Sport-Organisation